Премьер-лига — высший дивизион системы женских баскетбольных лиг России. До сезона 2010/11 назывался «Суперлига А». Примечательно, что в 2010—2013 и 2017—2020 годах по 4 раза подряд призовые места занимали одни и те же команды.

Регламент 
12 команд играют в регулярном чемпионате по 2 игры между собой (дома, в гостях).

По итогам регулярного чемпионата команды, занявшие места с 1 по 8, играют плей-офф по олимпийской системе на выбывание до двух побед (1-я команда с 8-й, 2-я с 7-й, 3-я с 6-й, 4-я с 5-й), финальная серия и серия за 3-е место играются до трёх побед.

Команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, выбывает в Суперлигу.

Участники 
В сезоне 2022/2023 гг. участвуют следующие команды:
 УГМК (Екатеринбург)
 Динамо (Курск)
 Надежда (Оренбург)
 МБА (Москва)
 Динамо (Новосибирск)
 Спарта&К (Московская область, Видное)
 Енисей (Красноярск)
 Нефтяник (Омская область)
 Динамо (Москва)
 Ника (Сыктывкар)
 Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону)
 Самара

Призёры чемпионата 

 Наибольшее количество титулов — УГМК (Екатеринбург) — 15
 Наибольшее количество титулов подряд — УГМК (Екатеринбург) — 13 (2009—2021)

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу (среди мужчин)
 Система женских баскетбольных лиг России
 Чемпионат СССР по баскетболу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола

Соревнования по баскетболу в России
Национальные баскетбольные чемпионаты
Женские баскетбольные соревнования